The Swarm, les montagnes russes du Thorpe Park en Angleterre ;
 The Swarm, mini-série télévisée de science-fiction réalisée en 2021 par Barbara Eder, Luke Watson et Philipp Stölzl.